Le nom Velleda peut désigner :
Velléda, une prophétesse germanique du temps de Vespasien. François-René de Chateaubriand en fit l'héroïne de son roman Les Martyrs, et nomma d'après elle la tour Velléda dans le parc de la maison de Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups. 
Velleda est une marque déposée par BiC et par extension
Tableau Velleda, ou tableau blanc
Stylo Velleda ou feutre effaçable
(126) Velléda, un astéroïde
Velléda, une vedette
Velledia, une cantate de Xavier Boisselot (1837)